Le sens premier de turbulence est un mouvement désordonné d'un fluide. Cependant, le terme est utilisé dans plusieurs domaine et dans d'autres sens.

Physique 

 Turbulence en mécanique des fluides ;
 Turbulence de sillage, une turbulence aérodynamique qui se forme derrière un aéronef ;
 Turbulence atmosphérique, variation soudaine verticale et horizontale de la vitesse de l'air ;

Arts et lettres 

 Turbulence (chanteur) (né en 1980);
 Turbulence (chanson) de Laidback Luke et Steve Aoki ;
 Turbulence album de jazz de Michel Portal
 Turbulence (album de Steve Howe)
 Turbulence (magazine)

Entreprise
 Turbulence: marque française de textile lié au parapente

Voir aussi